

Anno 
 1853 – (MDCCCLIII in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1853 a.C.

Matematica 
 1853 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1853 McElroy – asteroide della fascia principale del sistema solare